

Altri progetti 

R